Agent Red (br: Agente Vermelho) é um filme de ação de 2000 estrelado por Dolph Lundgren.

Sinopse 
A Guerra Fria acabou e o governo russo decidiu se livrar de uma arma biológica roubada dos Estados Unidos, simplesmente devolvendo-a.
 
O oficial Hendricks (Dolph Lundgren) foi designado para pegar o vírus e escoltá-lo até os Estados Unidos através de um submarino.

No caminho, porém, o submarino é abordado por um grupo de terroristas que querem lançar a arma em Moscou e Nova Iorque ao mesmo tempo.

Filmes dos Estados Unidos de 2000
Filmes de ação da década de 2000
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa da década de 2000